Kengen kan syfta på: 

 Kengen – en period i den japanska tideräkningen, 
 KenGen – ett statligt elbolag i Kenya, se Kenya Electricity Generating Company